Serkin
 Rudolf Serkin – pianista austriaco naturalizzato statunitense
 Peter Serkin – pianista statunitense, figlio di Rudolf Serkin